Masca puede referirse a:

 Masca, pueblo situado en Tenerife, Canarias (España).
 Masca, planta del género Echium.